Nikola Vasiljević – calciatore bosniaco nato nel 1983
Nikola Vasiljević – calciatore serbo nato nel 1991
Nikola Vasiljević – calciatore serbo nato nel 1996